

Шуя — місто, адміністративний центр Шуйського району, Івановська область.
 Шуя — поселення в Прионезькому районі Карелії.
 Шуя — річка у Вологодській області.
 Шуя — річка на півночі Карелії.
 Шуя — річка на півдні Карелії.
 Шуя — річка в Кіровській області.

Шуя — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.

 4196 Шуя — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Шуй